

Саїткулово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Саїткулово — присілок, Ілішевський район, Башкортостан
 Саїткулово — присілок, Кугарчинський район, Башкртостан